Wieser steht für:
 Wieser (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wieser Verlag, österreichischer Buchverlag

Wieser ist der Name folgender

Orte:
 Wieser (Irschenberg), Ortsteil von Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Wieser (Simbach am Inn), Ortsteil von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wieser (Warngau), Ortsteil von Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Wieser (Wielenbach), Ortsteil von Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Wieser (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

geografischer Objekte:
 Wieser (Oberösterreichische Voralpen), 1427 m, Gipfel im Dürrensteigkamm bei Weyer im Ennstal, Oberösterreich

Siehe auch:
 Wiese
 Wiser